Cot Glumpang (Kuala), een plaats in Indonesië
Cot Glumpang (Lhoksukon), een plaats in Indonesië